Albert Wolff peut désigner :
 Albert Wolff (1884-1970), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Albert Wolff (1814-1892), sculpteur allemand ;
 Albert Wolff (1825-1891), journaliste franco-allemand ;
 Albert H. Wolff (1903-1998), membre du groupe des Incorruptibles d'Eliot Ness ;
 Albert Wolff (1906-1989), escrimeur franco-américain ;
 Albert Wolf (1915-1989), résistant belge, membre du Comité de défense des Juifs.